El término tijerilla puede referirse a:

 tijerilla: el nombre vulgar del orden de insectos Dermaptera,

 tijerilla:  el nombre vulgar en Argentina y Paraguay de la especie de ave Xenopsaris albinucha,

 tijerillas: el nombre vulgar de la especie de plantas europea Ceratocapnos claviculata.